André Verroken (1939–2020), Belgisch meubelontwerper
Jan Verroken (1917), Belgisch voormalig politicus